Víctor Sánchez del Amo – hiszpański piłkarz, 8-krotny reprezentant kraju, gracz m.in. Realu Madryt i Deportivo La Coruña
 Víctor Sánchez Mata – hiszpański piłkarz, gracz m.in. FC Barcelona i Getafe CF